Dehoust ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Dehoust (* 1973), deutscher Fußballspieler
 Peter Dehoust (1936–2020), deutscher Publizist und Rechtsextremist